Vousák je české rodové jméno řady druhů ptáků z několika čeledí řádu šplhavců:

 čeleď Capitonidae, Bonaparte, 1838 – vousákovití
 rod Capito, Vieillot, 1816
 Capito auratus, (Dumont, 1816) – vousák zlatistý
 Capito aurovirens, (Cuvier, 1829) – vousák olivovohřbetý
 Capito brunneipectus, Chapman, 1921 – vousák skořicovoprsý
 Capito dayi, Cherrie, 1916 – vousák páskohrdlý
 Capito fitzpatricki, Seeholzer, Winger, Harvey, Cáceres & Weckstein, 2012
 Capito hypoleucus, Salvin, 1897 – vousák čabrakový
 Capito maculicoronatus, Lawrence, 1861 – vousák panamský
 Capito niger, (Müller, 1776) – vousák černoskvrnný
 Capito quinticolor, Elliot, 1865 – vousák pětibarvý
 Capito squamatus, Salvin, 1876 – vousák oranžovočelý
 Capito wallacei, O'Neill, D. F. Lane, A. W. Kratter, A. P. Capparella & C. F. Joo, 2000 – vousák Wallaceův
 rod Eubucco, Bonaparte, 1850 
 Eubucco bourcierii, (Lafresnaye, 1845) – vousák andský
 Eubucco richardsoni, (G. R. Gray, 1846) – vousák zlatoprsý
 Eubucco tucinkae, (Seilern, 1913) – vousák rudokápý
 Eubucco versicolor, (Statius Muller, 1776) – vousák pestrý
 čeleď Lybiidae
 rod Buccanodon, G. R. Gray, 1855
 Buccanodon duchaillui, (Cassin, 1855) – vousák žlutoskvrnný
 rod Gymnobucco, Bonaparte, 1850
 Gymnobucco bonapartei, Hartlaub, 1854 – vousák šedohrdlý
 Gymnobucco calvus, (Lafresnaye, 1841) – vousák naholící
 Gymnobucco peli, Hartlaub, 1857 – vousák štětinatý
 Gymnobucco sladeni, Ogilvie-Grant, 1907 – vousák tmavý
 rod Lybius, Hermann, 1783
 Lybius bidentatus, (Shaw, 1799) – vousák rovníkový
 Lybius chaplini, S. Clarke, 1920 – vousák Chaplinův
 Lybius dubius, (Gmelin, 1788) – vousák senegalský
 Lybius guifsobalito, Hermann, 1783 – vousák škraboškový
 Lybius leucocephalus, (de Filippi, 1853) – vousák bělohlavý
 Lybius melanopterus, (W. Peters, 1854) – vousák hnědoprsý
 Lybius minor, (Cuvier, 1816) – vousák černohřbetý
 Lybius rolleti, (de Filippi, 1853) – vousák Rolletův
 Lybius rubrifacies, (Reichenow, 1892) – vousák červenolící
 Lybius torquatus, (Dumont, 1816) – vousák obojkový
 Lybius undatus, (Rüppell, 1837) – vousák vlnkovaný
 Lybius vieilloti, (Leach, 1815) – vousák křivčí
 rod Pogoniulus, Lafresnaye, 1842
 Pogoniulus atroflavus, (Sparrman, 1798) – vousák konžský
 Pogoniulus bilineatus, (Sundevall, 1850) – vousák žlutokostřecový
 Pogoniulus chrysoconus, (Temminck, 1832) – vousák zlatočelý
 Pogoniulus coryphaea, (Reichenow, 1892) – vousák bělovousý
 Pogoniulus leucomystax, (Sharpe, 1892) – vousák horský
 Pogoniulus mukawai, Benson & Irwin, 1965 – vousák bělouzdičkový
 Pogoniulus pusillus, (Dumont, 1816) – vousák ohnivý
 Pogoniulus scolopaceus, (Bonaparte, 1850) – vousák šupinkový
 Pogoniulus simplex, (Fischer & Reichenow, 1884) – vousák světlý
 Pogoniulus subsulphureus, (Fraser, 1843) – vousák drobný
 rod Stactolaema, C. H. T. Marshall & G. F. L. Marshall, 1870
 Stactolaema anchietae, (Bocage, 1869) – vousák žlutohlavý
 Stactolaema leucotis, (Sundevall, 1850) – vousák bělouchý
 Stactolaema olivacea, (Shelley, 1880) – vousák olivový
 Stactolaema whytii, (Shelley, 1893) – vousák bělokřídlý
 rod Trachyphonus, Ranzani, 1821
 Trachyphonus darnaudii, (Prévost & Des Murs, 1847) – vousák východoafrický
 Trachyphonus erythrocephalus, Cabanis, 1878 – vousák červenožlutý
 Trachyphonus margaritatus, (Cretzschmar, 1828) – vousák kropenatý
 Trachyphonus purpuratus, J. & E. Verreaux, 1851 – vousák žlutozobý
 Trachyphonus usambiro, Neumann, 1908 – vousák usambirský
 Trachyphonus vaillantii, Ranzani, 1821 – vousák Levaillantův
 rod Tricholaema, J. Verreaux & E. Verreaux, 1855
 Tricholaema diademata, (Heuglin, 1861) – vousák rudočelý
 Tricholaema frontata, (Cabanis, 1880) – vousák hnědolící
 Tricholaema hirsuta, (Swainson, 1821) – vousák vlasatý
 Tricholaema lacrymosa, Cabanis, 1878 – vousák skvrnitoboký
 Tricholaema leucomelas, (Boddaert, 1783) – vousák strakatý
 Tricholaema melanocephala, (Cretzschmar, 1829) – vousák černohlavý
 čeleď Megalaimidae, Blyth, 1852
 rod Caloramphus, Lesson, 1839
 Caloramphus fuliginosus (Temminck, 1830) – vousák hnědý
 Caloramphus hayii (J. E. Gray, 1831)
 rod Megalaima, G. R. Gray, 1842 
 Megalaima annamensis, (Robinson & Kloss, 1919)
 Megalaima armillaris, (Temminck, 1821) – vousák plamenočelý
 Megalaima asiatica, (Latham, 1790) – vousák modrolící
 Megalaima australis, (Horsfield, 1821) – vousák proměnlivý
 Megalaima chrysopogon, (Temminck, 1824) – vousák zlatovousý
 Megalaima corvina, (Temminck, 1831) – vousák hnědohrdlý
 Megalaima eximia, (Sharpe, 1892) – vousák černohrdlý
 Megalaima faber, Swinhoe, 1870
 Megalaima faiostricta, (Temminck, 1832) – vousák zelenouchý
 Megalaima flavifrons, (Cuvier, 1816) – vousák žlutočelý
 Megalaima franklinii, (Blyth, 1842) – vousák žlutohrdlý
 Megalaima haemacephala, (Statius Müller, 1776) – vousák zvučnohlasý
 Megalaima henricii, (Temminck, 1831) – vousák malajský
 Megalaima incognita, Hume, 1874 – vousák černouzdičkový
 Megalaima javensis, (Horsfield, 1821) – vousák jávský
 Megalaima lagrandieri, J. Verreaux, 1868 – vousák červenořitý
 Megalaima lineata, (Vieillot, 1816) – vousák čárkovaný
 Megalaima malabarica, (Blyth, 1847)
 Megalaima monticola, (Sharpe, 1889) – vousák bornejský
 Megalaima mystacophanos, (Temminck, 1824) – vousák harlekýn
 Megalaima nuchalis, (Gould, 1863)
 Megalaima oorti, (S. Muller, 1836) – vousák černobrvý
 Megalaima pulcherrima, Sharpe, 1888 – vousák zlatošíjný
 Megalaima rafflesii, (Lesson, 1839) – vousák pestrobarvý
 Megalaima rubricapilla, (Gmelin, 1788) – vousák indický
 Megalaima virens, (Boddaert, 1783) – vousák velký
 Megalaima viridis, (Boddaert, 1783) – vousák zelený
 Megalaima zeylanica, (Gmelin, 1788) – vousák hnědohlavý
 rod Psilopogon, S. Muller, 1836
 Psilopogon pyrolophus, S. Muller, 1836 – vousák pruhozobý
 čeleď Semnornithidae, Prum, 1988
 rod Semnornis, Richmond, 1900 
 Semnornis frantzii, (P. L. Sclater, 1864) – vousák zejkozobý
 Semnornis ramphastinus, (Jardine, 1855) – vousák tukaní

Reference